Kurzschwanz-Papageiamadine ist der Name folgender Arten der Eigentlichen Papageiamadine: 
 Peales-Papageiamadine
 Königs-Papageiamadine
 Samoa-Papageiamadine